Евгений Антипов:
 Антипов, Евгений Викторович (род. 1958) — российский химик, специалист в области строения и свойств неорганических соединений, рентгенографии, член-корреспондент РАН (2011).
 Антипов, Евгений Игоревич (род. 1958) — российский художник и литератор.
 Антипов, Евгений Фёдорович (1910—1968) — советский авиаконструктор, специалист в области гироскопической техники и бортовых систем автоматического управления самолетами.